12-я бригада ПВО — воинское соединение вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне

История 
В составе действующей армии с 22 июня 1941 года по 12 августа 1941 года.

По штату бригада должна была состоять из полка (5 дивизионов зенитных орудий среднего калибра (12 76-85-мм орудий в каждом)), 1 дивизиона орудий малого калибра (12 37-мм орудий) и 1 зенитно-пулемётного дивизиона.

По всей видимости, как и остальные две подобные бригады в Прибалтике, на начало войны формирование бригады не было завершено.

На 22 июня 1941 года базировалась в Вильнюсе, осуществляя воздушное прикрытие города и близлежащих районов. Так, 128-й дивизион находился в Радвилишкисе.

Бригада в первые дни войны была практически уничтожена, к 4 июля 1941 года имела в своём составе командного состава — 114, младшего командного состава — 85, рядовых — 479. Всего — 678 человек. Орудий не имела, в наличии была одна счетверённая установка и 30 автомашин.

12 августа 1941 года бригада расформирована.

Полное наименование 
12-я бригада ПВО

Состав 
Состав бригады по разным источникам разнится, приводятся следующие номера частей:
 735-й зенитный артиллерийский полк
 742-й зенитный артиллерийский полк (приводится во всех источниках)
 121-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 128-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион (приводится во всех источниках)
 142-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 248-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 136-й отдельный зенитный пулемётный батальон
 400-я отдельная рота связи
 32-й батальон ВНОС
 41-й батальон ВНОС
 44-й батальон ВНОС
 10-й дивизион аэростатов заграждения
 14-й дивизион аэростатов заграждения
 8-й зенитный прожекторный батальон

Подчинение

Командиры 
 Дрожинин Д. Я., полковник,

Ссылки 
 Справочники и форум на Солдат.ру 
 Перечень № 11 соединений, частей и подразделений ПВО страны, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 

Бригады ПВО СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году